NCTD steht für:
 National Center for Teachers' Development, Japan
 National College of Teachers of the Deaf, Großbritannien
 North County Transit District, Verkehrsgesellschaft im Norden des San Diego County, Kalifornien, USA

Siehe auch:
 NCTD Sprinter, Nahverkehrstriebzug

Abkürzung